Le  Championnat d'Amérique du Nord de volley-ball féminin des moins de 18 ans s'est déroulé du  au  à Tijuana, Mexique. Il a mis aux prises les sept meilleures équipes continentales.

Équipes présentes

Compétition

Tour préliminaire

Composition des poules

Poule A 

|}

|}

Poule B 

|}

|}

Phase de classement

Places 5 et 6 

|}

Classement 1-4

Classement final

Distinctions individuelles 
MVP : Carli Snyder 
Meilleur marqueuse : Brayelin Martínez 
Meilleur attaquante : Brayelin Martínez 
Meilleur contreuse : Daniela Vargas 
Meilleur serveuse : Fernanda Bañuelos 
Meilleur passeuse : Taylor Tashima 
Meilleur défenseuse : Kimberly Gutiérrez 
Meilleur réceptionneuse : Kimberly Gutiérrez 
Meilleur libero : Kimberly Gutiérrez

Liens internes

Liens externes

2012
Événement sportif international au Mexique
Compétition de volley-ball au Mexique
Sport au Mexique en 2012
Volley-ball en 2012
Août 2012